Treleburgo — cidade da Suécia, na Escânia
 Treleburgo (forte da Escânia) — forte viquingue da Escânia
 Treleburgo (Slagelse) — forte viquingue da Dinamarca
 Fortificações viquingues em anel — fortificações comumente chamadas Treleburgo